Ramadan, islamitische feestmaand, vastenmaand

Personen
Mohammed Saïd Ramadan al-Buti (1929), Syrisch islamgeleerde
Saïd Ramadan (1926-1995), Egyptisch leider van de Moslimbroederschap
Taha Yassin Ramadan (1938-2007), Iraaks politicus
Tariq Ramadan (1962), Zwitsers filosoof en islamoloog 

Overig
De hitte van Ramadan (1998), spionageroman van Steven Hartov